Харама ():

 Харама' — река в Испании.
 Харама — гоночная трасса.
 Фуэнте-эль-Сас-де-Харама — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.